Йозич — прізвище.

Відомі носії 
 Анте Йозич (*1967) — хорватський римо-католицький священник, ватиканський дипломат, апостольський нунцій у Білорусі.
 Мірко Йозич (*1940) — югославський, згодом хорватський, футбольний тренер.